Boma – miasto w Prowincji Centralnej Demokratycznej Republiki Konga
 boma – rodzaj ogrodzenia ochronnego w Afryce